Освіта у Венесуелі - має досить високий рівень.

Рівень освіти у Венесуелі
З огляду на несприятливе економічне становище в Венесуелі, рівень освіти тут дуже високий. Понад 93% загального населення країни у віці від 14 років і старше вміють писати і читати. Це забезпечується прекрасно налагодженою системою, що дає можливість отримати знання з раннього віку. Відповідно до законодавчих актів цієї країни, початкова освіта тут загальнообов'язкова і безкоштовна.
Рівень письменності 2015 року становив 96,3 % дорослого населення (віком від 15 років): 96,4 % — серед чоловіків, 96,2 % — серед жінок[1]. Державні витрати на освіту складають 6,9 % від ВВП країни, станом на 2009 рік (22-ге місце у світі)[1]. Середня тривалість освіти становить 14 років (станом на 2014 рік).

Етапи освіти

1. 	 Дошкільна освіта 
Найменших дітей у віці молодше чотирьох років батьки можуть визначати в ясла, а в віці старше чотирьох і до шести років - в дитячі садки. За єдиним законом в яслах діти повинні надягати однакову форму жовтого кольору, за що їх називають желторубашечкамі, а в дитячому садку надягають дітям форму червоного кольору, тому їх називають краснорубашечками. Коли дитині виповнюється шість років, він повинен вступити в початкову школу.

2. 	 Початкова і середня освіта 
Початкову школу діти відвідують у віці з шести до одинадцяти років. Заняття проходять у дві зміни - вечірню і ранкову. Заняття на ранковій зміні починаються рано вранці і закінчуються о 13.30, а на вечірній зміні - з 12 до 18 годин. Всі школярі повинні носити шкільну форму в обов'язковому порядку білого кольору, через що їх називають білосорочники.

На жаль, дуже багато дітей не ходять до школи, так як змушені працювати. Початкова школа включає класи з першого по шостий. Протягом всього часу навчання тут проходить вивчення англійської мови на початковому рівні. Після закінчення подібної школи видається сертифікат про отримання базової освіти.
Президент дивні Уго Чавес у 2009 році затвердив список літератури, до якого увійшли такі автори - Че Гевара, Карл Маркс, Симон Болівар та інші, з метою кращого розуміння цінностей та ідеалів соціалістичного ладу. Він є загальнообов'язковим для вивчення у всіх школах.

Що стосується середньої школи, то вона включає з сьомого по дев'ятий класи. У цій школі триває вивчення англійської мови в рамках навчальної програми, а також є і нові предмети, наприклад, дітям викладається алгебра. Саме на цьому етапі школам надається право вибору між католицькою релігією і викладанням етики. Середню школу діти зобов'язані відвідувати в формах синього кольору, і у них теж є своє прізвисько - сінерубашечкі.

Після закінчення дев'яти класів, настає період освіти, який називається галузевим. Це пов'язано з тим, що школярі повинні вибрати між природно-науковим і гуманітарним і освітою, яке вони будуть отримувати близько двох років. Залежно від того, який вибір зробить школяр, визначається список майбутніх дисциплін, які будуть доступні для вивчення. Такі школи діти також повинні відвідувати в формах тільки бежевого кольору, і називають їх бежеворубашечкі. Після закінчення 11 класів, якщо школяр вибрав школу природно-наукового напрямку, йому присвоюють ступінь бакалавра наук, а якщо гуманітарний напрям, то отримує ступінь бакалавра гуманітарних наук. Є школи, які дають і професійну освіту. У цьому випадку після закінчення школярам присвоюється ступінь Technicianof the Sciences.

3. 	 І останній етап - вища освіта 
Отримати його абітурієнти можуть більш ніж в 85 вищих навчальних закладах. Навчається в них майже 7 мільйонів студентів. Відповідно до основного закону вищу освіту в цій країні є безкоштовним. Але більше 70% населення Венесуели належать до забезпеченої прошарку суспільства. Саме тому з метою доступності вищої освіти державні органи в 2003 році створило Болівіанську університетську систему.

Традиційно установи, що надають вищу освіту, підрозділяються на університети і технікуми (технічні школи). Після закінчення технічної школи студенту привласнюють ступінь University Higher Technician, а після закінчення трирічного курсу навчання, йому присвоюється ступінь Licentiate. Якщо студент навчався п'ять років в університеті, то йому присвоюють ступінь Engineer. У кількох навчальних закладах студент може отримати ступінь Diplom, якщо час його навчання перевищує п'ять років.

Діяльність аспірантури ґрунтується конвенції США , і після закінчення відповідних програм може присуджуватися ступінь Доктора або Майстра.

У 2009 році державні органи Венесуели прийняла закон «Про єдиний національний іспиті при вступі до університету». Тим самим він замінив внутрішні вступні іспити в університетах. Однак багатьох університети продовжують працювати за старою системою.

Одним з найпопулярніших університетів країни вважається Університет Боліваріанської Венесуели. Він був заснований в 2003 році в рамках соціальної програми за наказом президента Уго Чавеса. Основна мета програми - надати можливість отримати абітурієнтам з бідних верств суспільства безкоштовну вищу освіту.

У цьому університеті пропонуються наступні курси для вивчення:
Arquitectura (архітектура)
Gestion Ambiental (природокористування)
Agroecología (агроекології)
Estudios Jurídicos (закон)
Animacion (анімація)
Educación (освіта)
Comunicación Social (соціальні комунікації)
Medicina (медицина)
Gestión Socialdel Desarrollo Local (соціальне управління місцевого розвитку)
Gestióndela Salud Pública (управління в сфері охорони здоров'я)
Estudios Políticos y de Gobierno (політологія)
Informáticaparala Gestión Social (інформаційні технології в інтересах соціального управління)

Освіта у Венесуелі